Коли світи зіштовхнуться ():

 Коли світи зіштовхнуться — науково-фантастичний роман 1932 року Філіпа Уайлі і Едвіна Балмера.
 Коли світи зіштовхнуться — фільм 1951 року.
  — епізод «Числа».
  — професійна боротьба з оплатою за перегляд в 1994 році.
  — багатофункціональна рольова гра, в якій використовуються Rifts для переміщення гравців в паралельні і нові світи.